Система спутниковой связи «Приморка» эксплуатируется в Космический войсках РФ с 2005 года. Несекретная.

С 2014 года в эксплуатацию введена модернизированная система спутниковой связи «Приморка-М».

Обе системы предназначены для передачи больших потоков информации при запусках ракетно-космической техники и видеоинформации, в том числе с Международной космической станции.

Системы спутниковой связи